РИО может означать:
 РИО — бывшая телекомпания Самары.
 историческое общество
 Императорское Русское историческое общество (1866—1917).
 Российское историческое общество (с 2012 года)
 РИО — российская сеть торгово-развлекательных центров.
 «РИО» — советский самиздатовский рок-журнал, подпольно выпускавшийся рок-энтузиастами в Ленинграде.

См. также